Die Badminton-Asienmeisterschaft 1993 (offizielle englische Bezeichnung Seiko Asian Badminton Men's Team Championships) fand vom 31. März bis zum 4. April 1993 im Queen Elizabeth Stadium in Hongkong statt. Es wurde nur der Teamwettbewerb für Herrenmannschaften ausgetragen. Sieger der Meisterschaft wurde das Team aus Indonesien vor China. Im Endspiel am 4. April 1993 kollabierte der 25-jährige chinesische Spitzenspieler Zheng Yumin im vierten von fünf Spielen des Mannschaftskampfs und musste mit Mund-zu-Mund-Beatmung und Herzdruckmassage reanimiert werden. Indonesien gewann das Finale letztendlich mit 3:2.

Austragungsort 
Queen Elizabeth Stadium

Division 1 
Sieger der Division 1 und damit Asienmeister wurde das Team aus Indonesien.

Gruppenphase 
 – : 0:5

Halbfinale 
 4 : 1

Endspiel

Division 2 
Viertelfinale
 – : 5:0
Halbfinale
 – : 5:0
 – : 5:0
Finale
 – : 5:0

Referenzen 
 
http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19930405.2.62.13.aspx
http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article/straitstimes19930406.2.43.10.1.aspx
http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19930402.2.49.5
http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19930404.2.42.3
http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=straitstimes19930403.2.53.3
http://newspapers.nl.sg/Digitised/Article.aspx?articleid=beritaharian19930405-1.2.22.3

Asienmeisterschaft 1993
1993
Asienmeisterschaft 1993
Wan Chai District